Guiu I de Spoleto, duc de Spoleto (841-860)
 Guiu II de Spoleto, duc de Spoleto (876-882)
 Guiu III de Spoleto, duc de Spoleto (880-894) i rei d'Itàlia i emperador del Sacre Imperi (891-894) 
 Guiu IV de Spoleto duc de Spoleto (895-898) i de Benevent (895-897)